Коновалов Анатолій Миколайович — російський радянський математик
 Коновалов Андрій Ігорович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Коновалов Валентин Олександрович — російський та український кінохудожник
 Коновалов Володимир Володимирович (1986—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коновалов Володимир Костянтинович — радянський підводник, Герой Радянського Союзу
 Коновалов В'ячеслав Сергійович (* 1937) — доктор біологічних наук, професор.
 Коновалов Данило В'ячеславович (* 2003) — український стрибун у воду; майстер спорту України.
 Коновалов Дмитро Петрович — російський і радянський науковець-хімік українського походження
 Коновалов Єгор Олександрович — сержант у відставці Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Коновалов Костянтин Миколайович — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Коновалов Микита Сергійович (1994) — український футболіст, півзахисник.
 Коновалов Михайло Іванович — російський хімік, професор КПІ
 Коновалов Олексій Ігорович (1970—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коновалов Олександр Іванович — російський підприємець, міністр торгівлі та промисловості Тимчасового уряду
 Коновалов Олександр Іванович — російський науковець-хімік
 Коновалов Олександр Миколайович — російський науковець-нейрохірург
 Коновалов Сергій Борисович — український футболіст
 Коновалов Сергій Олегович (2000—2022) — український громадський активіст, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коновалов Юрій Іванович (1959—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Коновалова 
 Коновалова Світлана Ігорівна — російська біатлоністка і лижниця, чемпіонка Паралімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Примітки 

Російські прізвища